Kátia Cilene Uchoa Gomes (Fortaleza, 23 de outubro de 1975), mais conhecida como Kátia Cilene,  é uma cantora brasileira de forró eletrônico. Ficou conhecida por integrar os vocais da banda Mastruz com Leite e Banda Cavalo de Pau. Kátia tem mais de 30 anos de carreira. É considerada a "Rainha da Vaquejada". Atualmente segue em sua carreira solo.

Biografia 
Katia Cilene ganhou conhecimento nacional por integrar os vocais da banda Mastruz com Leite, onde gravou grandes sucessos como: "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Tatuagem", entre outras, se consagrando como uma das principais vozes femininas do forró nordestino, fazendo muito sucesso na década de 90 seguindo até 2008, quando a cearense deixou a banda. No mesmo ano da sua saída da banda, a cantora engrenou em um projeto,  foi daí que surgiu o Forró do Bom. Em 2015, se desligou do Forró do Bom e foi contratada para integrar os vocais da banda Cavalo de Pau. Em 2016, se desligou da mesma e atualmente segue carreira solo.

Ligações externas